La Vega, quartiere di Cagliari in Italia
La Vega, comune della Colombia nel dipartimento di Cauca
La Vega, comune della Colombia nel dipartimento di Cundinamarca
Provincia di La Vega, provincia della Repubblica Dominicana
Concepción de la Vega, o semplicemente La Vega, capoluogo della provincia stessa
La Vega, barrio (quartiere) di Caracas (Venezuela)